een 9e-eeuwse leider van de Magyaren, zie Álmos (Magyaren)
 prins Álmos, lid van het Hongaarse koningshuis die in 1091-1093 hertog van Kroatië was